Haakonsen ist der Familienname folgender Personen:

 Bent Haakonsen (* 1936), dänischer Diplomat
 Hagbart Haakonsen (1895–1984), norwegischer Skilangläufer